Анато́лий Про́хоров:
 Прохоров, Анатолий Александрович (1906—1970) — генерал-майор.
 Прохоров, Анатолий Валентинович (1948—2020) — российский кино и телепродюсер, сооснователь студии «Пилот».